Понтеведра () — топоним.

 Понтеведра — город и муниципалитет в Испании, административный центр одноимённой провинции.
 Понтеведра — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия.
 Понтеведра — провинция на северо-западе Испании в составе автономного сообщества Галисия.
 «Понтеведра» — испанский футбольный клуб.